Айманов — фамилия.

Известные носители 
 Айманов, Ален Кайратович (род. 2002) — казахстанский футболист.
 Айманов, Кайрат Тыныштыкович (род. 1964) — советский и казахстанский футболист, тренер.
 Айманов, Кенжалы (1917—1974) — советский казахстанский учёный и политик, деятель образования, физик-экспериментатор и педагог.
 Айманов, Марлен Кайратулы (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Айманов, Меиржан Какпасынович (1976—2021) — казахстанский пожарный, Народный герой Казахстана.
 Айманов, Шакен Кенжетаевич (1914—1970) — казахский советский актёр, режиссёр театра и кино.

 Айманова, Майра Шакеновна (1936—1993) — советская и казахская оперная певица.